Виндах:

 Виндах — коммуна в Германии.
 Виндах — река в Германии.